Landschaftsschutzgebiet Herscheid steht für folgende Landschaftsschutzgebiete im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Landschaftsschutzgebiet Herscheid Typ A
 Landschaftsschutzgebiet Herscheid Typ B